Gracz ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), polnischer Maler und Grafiker
 Maciek Gracz (* 1980), polnischer professioneller Pokerspieler

Siehe auch:
 Gratsch
 Gratz